Алексе́й Соловьёв:
 Соловьёв, Алексей Александрович (1927—1997) — советский сталевар-новатор, депутат Верховного Совета СССР.
 Соловьёв, Алексей Артамонович (Алексей Тверяк; 1900—1937) — советский прозаик.
 Соловьёв, Алексей Васильевич (род. 1948) — советский и российский режиссёр мультипликационного кино.
 Соловьёв, Алексей Дмитриевич (1934—1956) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Алексей Евгеньевич (род. 1964) — советский фигурист.
 
 Соловьёв, Алексей Михайлович (род. 1981) — российский биатлонист.
 Соловьёв, Алексей Фёдорович (в монашестве Агафангел; 1812—1876) — архиепископ Волынский и Житомирский, епископ Вятский и Слободский, гебраист.